Ранчо де Ариба има више значења:

 Ранчо де Ариба (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо де Ариба (Рива Паласио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо де Ариба (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо де Ариба (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо де Ариба (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику